Mílov steht für:
 Mílov, erloschenes Dorf in der Gemeinde Nicov, Tschechien
 Mílov pod Přimdou, Ortslage von Přimda, Tschechien
 Mílov (Boží Dar), Wüstung in der Gemeinde Boží Dar, Tschechien

Milov ist der Familienname folgender Personen:
 Leonid Milov (* 1966), deutscher Schachspieler
 Vadim Milov (* 1972), Schweizer Schachspieler

Siehe auch:
 Milow